Chiesa dell'Ascensione – chiesa di Prato
 Chiesa dell'Ascensione – chiesa di Cabbio, frazione di Breggia
 Chiesa dell'Ascensione – chiesa di Gerusalemme
 Chiesa dell'Ascensione – chiesa di Mosca, nella zona di Kolomenskoe, patrimonio UNESCO
 Chiesa dell'Ascensione a Chiaia – chiesa di Napoli
 Chiesa dell'Ascensione di Nostro Signore – chiesa di Campomorone
 Chiesa dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo – chiesa di Firenze
 Chiesa dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo – chiesa di Roma
 Chiesa dell'Ascensione – chiesa di Belgrado

Pagine correlate 
 Chiesa dell'Ascensione di Gesù
 Church of the Ascension